Una festa del País Valencià; vegeu Falles
 Una obra d'art efímera i satírica que es crema durant la festa de les falles valencianes; vegeu Falla
 Una festa de les comarques pirinenques; vegeu Falles del Pirineu, Falles d'Isil
 Un accident geològic; vegeu Falla
 El cognom d'un compositor: vegeu Manuel de Falla y Matheu